Ri Jun-Il (Hanja: 李俊一,em coreano: 리준일, 24 de agosto de 1987) é um futebolista norte-coreano que atua como zagueiro, Atualmente defende o Sobaeksu.

Ligações externas
Perfil no ZeroZero 
Perfil no Ogol 
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas da Coreia do Norte
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010